Een verkeersweg:
 N720 (Frankrijk)
 N720 (Nederland), zie Provinciale weg 720

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing